Ville libre peut faire référence aux sens suivants :

Concepts 
 Ville libre, cité autonome pendant les époques hellénistiques et romaines
 Ville libre d'Empire, ville du Saint-Empire romain germanique sous le contrôle direct de l'empereur
 Ville libre royale, cité autonome du royaume de Hongrie
 Cité-État, région contrôlée par une cité souveraine

États 
 République de Dantzig (1807-1815), actuelle Gdańsk en Pologne
 Ville libre de Cracovie (1815-1846), actuelle Cracovie en Pologne
 Ville libre de Dantzig (1920-1939), actuelle Gdańsk en Pologne
 Ville libre de Francfort (1815-1866), république de la Confédération germanique, actuelle Francfort en Allemagne
 Ville libre et hanséatique de Lubeck (1815-1918), État de la Confédération germanique et de l'Empire allemand, autour de l'actuelle Lubeck en Allemagne
 Villes libres de Menton et Roquebrune (1848-1860), union de Menton et Roquebrune sous la protection du royaume de Sardaigne
 Ville libre et hanséatique de Brême (1646-1871), nom officiel de Brême, en Allemagne
 Ville libre et hanséatique de Hambourg (de 1815 à 1871), nom officiel de Hambourg, en Allemagne

Voir aussi 
 
 Libreville
 Freetown